Santa Cecília, santa católica

Localidades 
 Santa Cecilia (Espanha)
 Santa Cecília (São Tomé), em São Tomé e Príncipe

No Brasil 
Municípios
 Santa Cecília (Paraíba)
 Santa Cecília (Santa Catarina)
 Santa Cecília do Pavão, no Paraná
 Santa Cecília do Sul, no Rio Grande do Sul

Distritos
 Santa Cecília (distrito de São Paulo)

Bairros
 Santa Cecília (bairro de São Paulo)
 Santa Cecília (Juiz de Fora)
 Santa Cecília (Porto Alegre)
 Santa Cecília (Timóteo)

Desambiguações de topônimos